Bass Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bass Mountain (Arkansas)
 Bass Mountain (Kalifornien)
 Bass Mountain (North Carolina)
 Bass Mountain (Texas)